5-й выпуск Тура Норвегии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Норвегии. Гонка прошла с 20 по 24 мая 2015 года в рамках Европейского тура UCI 2015. Победу одержал датский велогонщик Йеспер Хансен из команды «».

Участники 
Участие в гонке приняла 21 команда: 6 команды категории UCI WorldTeam, 8 проконтинентальных и 7 континентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 125 гонщиков. До финиша доехали 86 спортсменов.

Маршрут 
Маршрут гонки включал 5 этапов общей протяжённостью 899,2 километра.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Тур Норвегии 2015 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2015 год в велоспорте
Спорт в Норвегии в 2015 году
Май 2015 года